Cymatosyrinx fritellaria är en snäckart som beskrevs av Dall 1927. Cymatosyrinx fritellaria ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fritellaria